Banton peut faire référence à :

Toponyme 
 Banton, localité de la province de Romblon, aux Philippines ;
 , localité du North Lanarkshire en Écosse.

Patronyme 

 Buju Banton (1973-), chanteur et musicien jamaïcain ;
 Dalano Banton (1999-), joueur canadien de basket-ball ;
 Hugh Banton (1949-), organiste et facteur d'orgue anglais ;
  (1961-), chanteur de reggae anglais ;
 Shanice Banton (1992-), actrice canadienne ;
 Travis Banton (1894-1958), costumier de cinéma américain.